Натуральне число 1996
 1996 рік до нашої ери
 1996 рік нашої ери